San Roque González de Santa Cruz  – sacerdote paraguayano, canonizzato nel 1988
 San Roque González de Santa Cruz – comune del dipartimento di Paraguarí (Paraguay)